De metalloïden of semi-metalen vormen een groep elementen die qua eigenschappen tussen de metalen en niet-metalen in zitten.

In het periodiek systeem zijn zij te vinden op de diagonaal van het P-blok van linksboven boor naar rechtsonder astaat. De reden daarvoor is dat de elektronegativiteit juist langs de andere diagonaal toeneemt. De metalloïden vormen dus een groep elementen met alle ongeveer dezelfde elektronegativiteit. Zij vormen de overgang van metallisch en reducerend gedrag (lage elektronegativiteit, extreem voorbeeld: cesium) naar niet-metaal en oxiderend gedrag (extreem voorbeeld: fluor).

Veel van de metalloïden zijn halfgeleiders of halfmetalen en veel van hun oxiden zijn amfoteer.

Sommige van de verbindingen met metalloïden zijn metallisch, halfgeleidend of isolerend, afhankelijk van de andere elementen die in de verbinding betrokken zijn.

De metalloïden zijn belangrijke elementen voor de moderne elektronica, denk hierbij aan IC's van silicium of galliumarsenide.

Chemisch element
Metaal
Halfgeleidermateriaal